Erwein von der Leyen ist der Name folgender Personen:

* Erwein von der Leyen (1798–1879) (auch Erwin von der Leyen), deutscher Fürst und Politiker, MdL Baden
 Erwein von der Leyen (1863–1938) (auch Erwin von der Leyen), deutscher Fürst und Politiker, MdL Baden
 Erwein von der Leyen (1894–1970), deutscher Fürst